Rakkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rakkasaari (ö, lat 66,75, long 27,45), Lappland, Östra Lappland, 
 Rakkasaari (ö, lat 66,60, long 27,55), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar